

Aziende 
 Triumph Motorcycles – casa motociclistica britannica
 Triumph Motor Company – casa automobilistica britannica
 Triumph-Adler – costruttore tedesco di macchine da ufficio
 Triumph Werke Nürnberg AG – produttore tedesco di motociclette, casa origine della Triumph Motorcycles
 Triumph International – produttore tedesco di biancheria intima con sede in Svizzera
 Triumph Group – compagnia aerea americana

Cinema
 Triumph – film del 1917 diretto da Joe De Grasse
 Il trionfo (Triumph) – film del 1924 diretto da Cecil B. DeMille

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Triumph – comunità non incorporata della Contea di Blaine, Idaho
 Triumph – township della Contea di Warren, Pennsylvania

Musica 
 Triumph – gruppo musicale hard rock canadese
 Triumph – album dei Triumph del 1976
 Triumph – album dei The Jacksons del 1980
 Triumph – album di Joe Higgs del 1985
 Triumph – singolo del Wu-Tang Clan del 1997, dall'album Wu-Tang Forever
 Triumph – album dei Circle del 2008
 Triumph – singolo di Anja Nissen del 2015

Televisione 
 Trionfo (Triumph) – episodio della prima stagione di Roma